Змагання з плавання да дистанції 200 метрів на спині серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 7 (попередні запливи) і 8 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 7 серпня о 10:30

Півфінали
Початок півфіналів о 17:49.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 8 серпня о 17:47.

Примітки 

200 метрів на спині (жінки)